Аллсвенскан 1964 () — 40-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 25 октября 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1964 
Швеция
Спорт в Швеции в 1964 году